

Geografia 
 Baldin e Perer – frazione di comune di Altivole in provincia di Treviso 
 Col Perer – località del comune di Arsiè in provincia di Belluno

Persone 
 Maria Luisa Gatti Perer – storica dell'arte e accademica italiana